Австрийский почётный знак «За науку и искусство» () — государственная награда Австрии в области науки и искусства.

Положение о награде 
Награда присуждается Федеральным Президентом по предложению члена федерального правительства, ответственного за искусство и науку.

Степени 
Награда состоит из трёх степеней:
  Австрийский почётный знак «За науку и искусство» (t) — наградной знак на шейной ленте;
  Австрийский почётный крест «За науку и искусство» 1 класса () — нагрудный наградной знак без колодки;
  Австрийский почётный крест «За науку и искусство» () — наградной знак на нагрудной колодке.

Описание знака 
Наградной знак представляет собой мальтийский крест красной эмали, на который наложен более узкий мальтийский крест белой эмали, при этом красный крест как бы выступает из под белого. В центре креста золотой медальон, окаймлённый лавровым венком с надписью «LITTERIS ET ARTIBUS» в три строки.

Лента награды красного цвета.

Награжденные Австрийским почётным знаком

Примечания

Ссылки 
 Decoration of Honour for Science and the Arts
 Cross of Honour for Science and Art
 Bundesauszeichnungen und militärische Auszeichnungen

См. также 
 Награды Австрии

Награды Австрии
Награды, появившиеся в 1955 году